Оделл () — английские имя, фамилия и топоним.

Фамилия 
  (1854—1926) — американский политик, член Палаты представителей (1895—1899), губернатор штата Нью-Йорк (1901—1904).
  (также известен как Джимпстер, Аудиомонтейдж, Франк Спэнглер) — британский диджей, номинант на премию DJ Awards в жанре дип-хаус (2008—2011).
  (1737—1818) — американский поэт.
  (род. 1943) — американский сценарист, лауреат премии «Эмми» за лучший сценарист варьете-телесериала (1981).
  (1910—1988) — американский художник-постановщик, номинант на премию «Оскар» (1944, 1958, 1964).
  (1818—1866) — американский политик, член Палаты представителей (1861—1865).
  (1828—1904) — американский политик, член Палаты представителей (1875—1877).
  (1890—1987) — британский геолог и альпинист, участник высочайшего на тот момент восхождения на Нандадеви (1936), член Эдинбургского королевского общества (с 1944).
 Оделл, Том (род. 1990) — британский певец, музыкант и композитор.
  (1752—1831) — ирландский политик, член Палаты общин Парламентов Ирландии (1798—1801) и Великобритании (1801—1818).
  (1881—1917) — британский крикетчик, участник Чемпионата графств в составе команды Лестершира.
  (1811—1891) — канадский политик, член Сената Канады (1867—1891).
  (1910—1984) — американский метатель копья, чемпион США (1935).
  (1947—2013) — американский математик, докладчик Международного конгресса математиков (1994), избранный член Американского математического общества (с 2012).

Топоним 
  — озеро в округе Кламат (штат Орегон, США).
  — тауншип в округе Ливингстон (штат Иллинойс, США).
  — тауншип в округе Коос (штат Нью-Гэмпшир, США).
  — сельский населённый пункт в округе Ливингстон (штат Иллинойс, США).
  — сельский населённый пункт в округе Гейдж (штат Небраска, США).
  — село в графстве Бедфордшир (Великобритания).

См. также